Santa Cruz do Rio Pardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz do Rio Pardo (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz do Rio Pardo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar